La cordillère de la Costa peut désigner plusieurs chaînes de montagnes :
 la cordillère de la Costa au Venezuela ;
 la cordillère de la Costa du Pérou au Chili.